Гараи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Гараи, Ласло (род. 1935) — венгерский учёный, психолог-теоретик.
 Гараи, Лесли Эндрю (род. 1924) — североамериканский ботаник, родившийся в Венгрии.
 Гараи, Миклош (1367—1433) — палатин Венгрии (1402—1433), бан Мачвы, Усоры, Тузлы, Славонии, Хорватии и Далмации.

См. также 
 Гарай